4 miejscowości w Polsce:

 Rutkowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Czarnia
 Rutkowo – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Piecki.
 Rutkowo – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim, w gminie Dźwierzuty
 Rutkowo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Biesiekierz